Architect, een ontwerper van gebouwen
 Architects, een Engelse metalcoreband
 The Architect, een lied van dEUS uit 2008
 Architect (lied), een lied van Jonna Fraser in samenwerking met Sevn Alias en Frenna uit 2017

Zie ook 
 Architectuur
 Bouwkunde
 Lijst van architecten